El término Busy signal puede referirse a:
 Una señal de ocupado (busy signal), que informa al usuario de que no ha podido establecerse una llamada telefónica.
 Busy Signal, o Reanno Gordon, cantante jamaicano de dancehall.
 «Busy Signal», tema de Prefuse 73 perteneciente al álbum One Word Extinguisher (2003)